Letters – album di Jimmy Webb del 1972
Letters – album di Butch Walker del 2004
Letters – album di Matt Cardle del 2011